Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen Vella Gulf nach der Schlacht im Vella-Golf:

USS Vella Gulf (CVE-111), ein Eskortträger der Commencement-Bay-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1946
USS Vella Gulf (CG-72), ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1993

Vella Gulf